Grautoff ist der Name von

 Christiane Grautoff (1917–1974), deutsche Schauspielerin; Ehefrau des expressionistischen Schriftstellers Ernst Toller
 Ferdinand Grautoff (1871–1935), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ferdinand Heinrich Grautoff (1789–1832), deutscher Lehrer, Bibliothekar und Polyhistor
 Karl-Bernhard Grautoff (1906–1982), deutscher Unternehmer
 Otto Grautoff (1876–1937), deutscher Kunsthistoriker, Romanist, Journalist und Übersetzer
 Paul Grautoff (1868–1943), deutscher Offizier